Икиои Сёта (настоящее имя Сёта Тогути; род. 11 октября 1986 года) — бывший борец сумо из Катано, Япония. Дебютировал в профессиональном сумо в марте 2005 года. Он стал обладателем кубка дзюрё в ноябре 2011 года в своем первом турнире в этом дивизионе, и спустя всего два турнира дебютировал в макуути. Наилучшим достижением в карьере Икиои является звание сэкивакэ.

Ранние годы 
Ещё в дошкольные годы Тогути был зачислен в местный клуб сумо. После того, как у него не получилось поступить в старшую школу Хотоку Гакуэн, которая имела сильную школу сумо, Тогути решил сделать перерыв в сумо и в течение трех лет работал в суши-ресторане своих родителей. Но все это время он продолжал поддерживать форму.

Икиой женат на профессиональной гольфистке.

Карьера 

Следуя желанию своей матери, в восемнадцатилетнем возрасте он вступил в школу  и впервые вышел на дохё в марте 2005 года. Он получил своё имя Икиои с самых первых турниров. Его сикона имела всего один китайский иероглиф, что было необычным. На протяжении следующих пяти лет Икиои совершал своё медленное восхождение в сумо, показывая в основном выигрышные результаты, пока, наконец, он не получил продвижение в дивизион дзюрё, борцы которого получают зарплату. Это был первый случай с 1997 года, когда борец с одним иероглифом достиг «оплачиваемого» ранга. В противоположность своему медленному продвижению в предыдущих дивизионах Икиои добился беспрецедентного успеха в дзюрё. В своем дебютном выступлении в дзюрё он потерпел всего одно поражение за тринадцать дней выступлений, и даже несмотря на поражения в два последних дня турнира, он выиграл турнир. Показав результат 10-5 на следующем январском турнире 2012 года, Икиои получил продвижение в макуути.

Икиой был первым за последние 22 года борцом с одним иероглифом, достигшим макуути со времен ёкодзуны Акэбоно. На первом мартовском турнире Икиои показал результат только 5-10 и снова выбыл в дзюрё. Вернувшись в макуути спустя два турнира, Икиои показал результат 7-8 и снова был отправлен в дзюрё. На следующем турнире в дзюрё показал результат 10-5, однако проиграл в плей-офф . На следующем турнире в макуути он выступал в звании маэгасира 10. В этом турнире Икиои удалось добиться своего первого катикоси из трёх попыток. Это позволило ему выступать в звании маэгасира 5 на январском турнире 2013 года. На этом басё он победил своего первого оппонента из санъяку — Тотиодзана и показал ещё один катикоси.

На турнире в мае 2014 года он показал результат 11-4, будучи маэгасира 5, и получил свой второй приз за боевой дух Канто-сё. В ноябре 2014 года состоялся его дебют в санъяку в звании комусуби, однако он одержал всего 6 побед и в последующем, когда ему приходилось встречаться с борцами высших рангов, Икиои не показывал хороших результатов. Так, будучи маэгасирой 2 в январе он показал результат 1-14, а в июле, когда он был маэгасирой 3 результат был не намного лучше 2-13. В сентябре в звании маэгасира 12 после одиннадцати дней турнира он шёл на втором месте с результатом 10-1. Затем он проиграл последующие три схватки и выиграл у Амуру в последний день турнира. Это позволило ему завоевать свой третий приз за боевой дух Канто-сё. В ноябре он показал свой лучший результат 12-3 закончив турнир на втором месте. Также Икиои получил четвёртый приз за боевой дух Канто-сё.

Объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. После отставки стал младшим ояката в Исэноуми-бэя под лицензией Касугаяма.

Стиль борьбы 
Любимый захват Икиои — мигиёцу (правая рука внутри, левая рука снаружи с захватом маваси). Любимая техника кимаритэ — ёрикири — вытеснение за круг. Икиои также регулярно применял осидаси и сукуинагэ.

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 

 
  Данные борца на сайте Гранд Сумо

Борцы сумо из Японии
Сэкивакэ